Принцеза Софија од Хоенберга (; Конопиште, 24. јул 1901 — Танхаузен, 27. октобар 1990) је била једина кћи аустријског надвојводе Франца Фердинанда и његове непризнате супруге Софије.

Биографија 

Након убиства њених родитеља, Софија и њена два преживела брата, Максимилијан и Ернст потпали су под бригу очевог блиског пријатеља, принца Јарослава фон Туна и Хоенштајна.

Крајем 1918. године, њихова имовина у Чехословачкој, она у Конопишту и Хлумецу на Цидлини, била је конфискована. Деца су пресељена у Беч у Шлос Артштетен. Много касније, 1938. године, након аншлуса били су приведени и депортовани у концентрациони логор Дахау где су провели наредних 7 година живота.

Софија је била удата за грофа Фридриха фон Ноштиц-Ринека, сина грофа Ервајна Феликса фон Ностиц-Ринека и грофице Амалије фон Подстацки-Лихтенштајн, с којим је имала четворо деце.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Спољашње везе 

Рођени 1901.
Умрли 1990.
Династија Хабзбург-Лорен